Bezoekersteller (internet)
 Bezoekersteller (fysiek), ook wel een klantenteller genoemd